Piegendorf ist der Ortsname von

 Piegendorf (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Piegendorf (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern